Чемпионат Монголии по международным шашкам среди мужчин 2014 года прошёл 14—23 мая. Турнир проводился в основной программе (по круговой системе), в быстрых шашках и блице. Одновременно проходил финал чемпионата Монголии среди женщин.

Чемпионом Монголии стал Д. Эрдэнэбилэг. На втором месте Г. Ганбаатар, на третьем месте Ц. Хашчулуун.

Основная программа 
Приняли участие 14 спортсменов, в том числе, 2 международных гроссмейстера и 2 мастера ФМЖД.

Быстрые шашки 
Приняли участие 28 спортсменов. Швейцарская система в 8 раундов.

Блиц 
Приняли участие 30 спортсменов. Швейцарская система в 11 раундов.

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации шашек Монголии

Мужчины 2014
2014 год в шашках
Май 2014 года
Спорт в Монголии в 2014 году